Болле, Карл:
* Болле, Карл (1893—1955) — германский лётчик-истребитель.
 Болле, Карл Август (1821—1909) — немецкий ботаник.